Příjmení Roubíček/Roubíčková nosí více významných osobností:

 Karel Roubíček (1915/1916–2004) – český pivovarník
 Karel Roubíček (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista, obránce
 René Roubíček (1922–2018) – český umělecký sklář a sklářský výtvarník, manžel Miluše Roubíčkové
 Václav Roubíček (1944–2010) – český politik a vysokoškolský profesor

 ženská varianta s přechýlením

 Arnoštka Roubíčková (1869–1942) – česká krejčová a podnikatelka 
 Iveta Roubíčková (* 1967) – česká biatlonistka
 Michaela Lesařová–Roubíčková (* 1949) – česká grafička, výtvarnice, ilustrátorka, šperkařka a kreslířka
 Miluše Roubíčková (1922–2015) – česká výtvarnice a designérka (umělecké sklářství), manželka René Roubíčka

Související články 
 Roubík (rozcestník)

Židovská příjmení